Wiktor Kulerski (1865–1935) – polski działacz społeczno-polityczny, dziennikarz i wydawca, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast
 Wiktor Kulerski (właśc. Witysław Wiktor Dys-Kulerski; ur. 1935) – wnuk Wiktora Kulerskiego starszego, opozycjonista, działacz NSZZ „Solidarność”, wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego